Анна Ивановна Виноградова (19 мая 1917 — 4 июля 2008) — передовик советской электронной промышленности, бригадир откатчиков Новосибирского электровакуумного завода Министерства электронной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1917 году в деревне Торонково Ярославской области, в русской крестьянской семье.

Окончила обучение в пяти классах школы. Трудиться начала на заводе № 211 «Светлана» в городе Ленинграде. В 1941 году вместе с заводом была эвакуирована в Новосибирск.

С 1941 по 1967 годы работала на заводе № 617 в Новосибирске. С 1945 года бригадир откатчиков, освоила также профессию сварщик.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года (закрытым) за особые заслуги и высокие производственные достижения в электронной промышленности Александре Семёновне Кондратьевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1967 году на заслуженном отдыхе.

С середины 1990-х годов проживала в городе Омске. Умерла 4 июля 2008 года. Похоронена в Омске на Юго-Восточном кладбище.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (29.07.1966)
 орден Ленина (29.07.1966)
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на Юго-Восточном кладбище‎